Никола́й Алекса́ндрович Арха́нгельский: Архангельский, Николай Александрович (1862 — после 1917) — русский архитектор, военный инженер, генерал-майор.
 Архангельский, Николай Александрович (1878—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Архангельский, Николай Александрович (1914—1982) — театральный художник, Лауреат Сталинской премии.